Tateyama (berg), een berg in de Japanse prefectuur Toyama
Tateyama (Chiba), een stad in de Japanse prefectuur Chiba
Tateyama (Toyama), een gemeente in de Japanse prefectuur Toyama